Joseph Wauters (politicus)
Joseph Wauters (wielrenner)